Жанаконыс () — название населённых пунктов в Казахстане:

 Жанаконыс (бывшее Новое) — село в городской администрации Актобе Актюбинской области, упразднено в 2018 г.
 Жанаконыс — село в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области.
 Жанаконыс — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.
 Жанаконыс — село в Аральском районе Кызылординской области.
 Жанаконыс — село в Жалагашском районе Кызылординской области.
 Жанаконыс — село в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.